Chiesa della Madonna della Salette – chiesa nel quartiere Gianicolense, a Roma
Chiesa della Madonna della Salette – chiesa a Piccoli, frazione di Lavarone in provincia di Trento
Chiesa della Madonna della Salette - chiesa a Cavalo, frazione di Fumane, in provincia di Verona
Santuario della Madonna de La Salette – santuario a Fumane, in provincia di Verona
Santuario della Madonna de La Salette – santuario a Moscheri, frazione di Trambileno in provincia di Trento